Glagow ist der Familienname folgender Personen:

 Martina Glagow (* 1979), deutsche Biathletin, siehe Martina Beck
 Rudolf Glagow (1929–2015), deutscher Bauingenieur, Hochschullehrer sowie Politiker (SPD) 
 Thomas Glagow (* 1961), deutscher Musikverleger, DJ, Bassist, Radiomoderator, Produzent